El Torneig de Linz 2014, oficialment conegut com a Generali Ladies Linz 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 d'octubre de 2014 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista txeca Karolína Plíšková va guanyar el segon títol individual de la temporada.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014